Опёнок се́верный () — вид грибов рода Опёнок семейства , впервые описан в 1982 году. Филогенетический анализ ДНК позволил определить близость данного вида к видам  и . Встречается повсеместно на Евразийском континенте.

Систематика

Примечания  

Физалакриевые
Грибы Евразии
Съедобные грибы